Banswara (district), een district van de Indiase staat Rajasthan
 Banswara (stad), de hoofdplaats van het Indiase district Banswara